Вйо — окрик, яким підганяють коней.

Походження слова вйо 

Це слово походить ще з часів Київської Русі. Вйо вимовляють саме тоді, коли треба рушати, ним підганяли коня. Команда супроводжувалась ударами батогом. 

Коня водять за вуздечку правою рукою, йдучи зліва від нього. Тому й вйо; команда "ксоб" ("ксобі") подається тоді, коли треба повернути наліво, а команда "гаття" – спрямовує вправо. Господар або тягне за вуздечку на себе, або відштовхує голову коня від себе.

Цікаво 

 Майкл Щур, ведучий програми "Ґрати, песик, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль", використовує у своєму традиційному вітанні ("Слава Ісу! .. Вйо до новин!") це слово.

Див.також 

 The ВЙО

Джерела